

Сороки — місто, центр Сороцького району

Сороки — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область

Сороки — село, Івано-Франківська область, Коломийський район
 Сороки — село, Львівська область, Львівський район, Жовківська міська громада
 Сороки — село, Львівська область, Львівський район, Щирецька селищна громада
 Сороки́ — село, Тернопільська область, Чортківський район

Див. також 
 Сороки-Львівські